Веремей — белорусская и украинская фамилия, вероятно, происходящая от имени Еремей, которое соответствует церковнославянскому имени Иереми́я.

Известные носители 
 Веремей, Борис Иванович (1935—2002) — лётчик-испытатель ОКБ имени А. Н. Туполева, капитан, Герой Советского Союза. Сын И. Н. Веремея
 Веремей, Иван Николаевич (1915—1998) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск. Герой Советского Союза. Отец Б. И. Веремея

См. также 
 Веремейский сельсовет — сельский совет на территории Чериковского района (Могилёвская область, Белоруссия).